Sainte-Barbe è il nome di alcuni comuni francesi:

Sainte-Barbe – Mosella
Sainte-Barbe – Vosgi
Sainte-Barbe-sur-Gaillon – Eure